Чугуївський район — назва кількох адміністративних одиниць.
 Чугуївський район — район в Харківській області, Україна.
 Чугуївський район (1923—2020) — колишній район в Харківській губернії та Харківській області, який існував протягом 1923—2020 років.
 Чугуївський район (Приморський край) — район Приморського краю, Росія.